Une force navale est un groupe de bâtiments réunis sous une même autorité pour mener une opération donnée ; par exemple, un groupe aéronaval.
 Le terme « Forces navales » d'un pays qualifie sa Marine militaire nationale.